

Cognome
Giovanni Orazio Cartagenova, cantante lirico

Geografia
Cartagenova, frazione del quartiere di Molassana di Genova